Чемпіонат Шотландії з футболу 1985—1986 — 89-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 Statto 

1986
Шотландія
Шотландія